El nombre Zulema Yoma puede referirse a:
 Zulema Fátima Yoma, ex-esposa del ex-presidente argentino Carlos Menem; o
 Zulema María Eva Menem Yoma (también conocida como "Zulemita"), hija del ex-presidente argentino Carlos Menem y de Zulema Fátima Yoma.